Grässle oder Gräßle ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gräßle (1894–1958), deutscher Politiker (CDU) 
 Ingeborg Gräßle (* 1961), deutsche Politikerin (CDU)
 Robert Grässle (1887–1964), deutscher Steinmetz und Bildhauer
 Thomas Gräßle (* 1976), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Gräßle-Gesellschaft, Akademiker- und Honoratiorenzirkel in Heilbronn
 Grassle